Autogestione – in ambito turistico, l'affittare una grossa struttura per gruppi proprio definita Case in autogestione dove si ha la totale gestione della struttura: si devono procurare cuochi, farsi le pulizie e i letti. Ha il vantaggio di essere una modalità di residenza turistica economica e impostata nel fare assieme 
 Autogestione – in ambito economico, educativo e psicologico, sistema di gestione partecipata, nel quale i singoli componenti del gruppo o dell'azienda gestiscono in proprio la definizione e il raggiungimento dei propri obiettivi e dei metodi con i quali raggiungerlo
 Autogestione dei lavoratori – forma di gestione del lavoro nella quale i lavoratori di una azienda determinano in proprio gli obbiettivi e i metodi di lavoro
 Autogestione – in informatica, il termine si riferisce al processo col quale, in futuro, i sistemi informatici saranno in grado di compiere le proprie operazioni in automatico e senza l'intervento umano
 Autogestione – in ambito medico e sanitario, insieme delle tecniche di cura di pazienti con malattie o disabilità croniche, attraverso le quali possano guarire e curarsi da sé
 Autogestione – in ambito del diritto condominiale, gestione di quegli edifici o complessi di edifici attuata direttamente dai condomini o dai proprietari degli appartamenti
 Autogestione – in ambito scolastico manifestazione di protesta degli alunni, i quali tramite un regolare permesso della dirigenza ottengono per un periodo di tempo l'affido dell'organizzazione delle attività da tenere in classe

Altri progetti